Зи́гмунд () — мужское имя и фамилия германского происхождения. Состоит из древненемецких слов sieg (победа) и mund (покровитель). Вариантом имени является также форма Сигизмунд. Уменьшительная форма — Зигги.

Иноязычные варианты 
 
 
  — Зы́гмунт
  — Жи́гмунт
  — Жи́гмонд
 лит. Žygimantas — Жигимантас

Известные носители

Имя 
 Фрейд, Зигмунд (1856—1939) — австрийский психолог, психиатр и невролог еврейского происхождения.

Фамилия 
 Зигмунд, Гюнтер (1936—2020) — немецкий боксёр.
 Зигмунд, Карл Людвиг (1810—1883) — австрийский сифилидолог.

География 
 Санкт-Зигмунд — посёлок в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Искусство 
 Зигмунд — персонаж германско-скандинавской Песни о Нибелунгах и оперы Вагнера  «Валькирия» .
 «Зигмунд Колосовский» — фильм СССР 1945 года, режиссёр Сигизмунд Навроцкий.

Достопримечательности 
 Зигмунд — имя колокола на соборе святых Станислава и Вацлава в Кракове.

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена